Nowoje slowo (russisch  „neues Wort“) ist der Name folgender russischsprachiger Publikationen:

 Nowoje slowo, russische Literaturzeitschrift (1893–1897)
 Nowoje slowo (Moskau), in Moskau erscheinende wöchentliche gesellschaftliche, literarische und illustrierte Zeitschrift (seit 1906)
 Nowoje slowo (Berlin), in Berlin herausgegebene pro-nazistische Zeitung russischer Emigranten (1933–1944)